Алексе́й Генна́дьевич Щегло́в (род. 31 августа 1975, Красноярск) — российский игрок в хоккей с мячом, защитник, тренер, заслуженный мастер спорта России (2002). С ноября 2021 года — главный тренер хоккейного клуба «Енисей».

Карьера

Клубная 
Начал играть в хоккей с мячом в 1983 году в Красноярске в школе «Енисея». В 1990 году в составе «Енисея» побеждает в чемпионате СССР среди младших юношей.

Выступал за «Енисей» с 1992 по 2012 год. В составе клуба стал чемпионом России (2001), вице-чемпионом (1999, 2000, 2003), обладателем Кубка России (1997, 1998, 1999), побеждал в Кубке европейских чемпионов (2001) и Кубке мира (2011). За команду в чемпионатах России провёл 527 матчей, 154 мяча. В Кубке России — 163 матча, 67 мячей.

В 2012 году продолжил игровую карьеру в казанском «Динамо», выступая за команду два сезона, одержав в 2013 году свою четвёртую победу в Кубке России.

Сезон 2014/15 провёл в составе новосибирского «Сибсельмаша».

С ноября 2015 года в составе красногорского «Зоркого», в котором завершил игровую карьеру в 2016 году.

Сборная России 
Дебют в сборной России состоялся 16 января 1999 года в товарищеском матче, прошедшем в финском городе Лаппенранта, в котором сборная России победила сборную Финляндии со счётом 5:3.

За сборную России провёл 48 игр, забил 14 мячей (27 матчей и 8 мячей — на чемпионатах мира). Победитель чемпионата мира 2001 года.

Тренерская деятельность 
В декабре 2018 года вошёл в тренерский штаб «Енисея».

В начале сезона 2021/22 исполнял обязанности главного тренера «Енисея», в ноябре 2021 года назначен главным тренером команды.

Достижения 
«Енисей»
 Чемпион России: 2000/01 
 Серебряный призёр чемпионата России (3): 1998/99, 1999/2000, 2002/03 
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2009/10, 2011/12 
 Обладатель Кубка России (3): 1996/97, 1997/98, 1998/99   
 Финалист Кубка России (3): 2003/04, 2008, 2009
 Бронзовый призёр Кубка России (2): 1999/2000, 2000/01
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 2001
 Обладатель Кубка мира: 2011
 Финалист Кубка мира: 2000

«Динамо-Казань» 
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2012/13, 2013/14 
 Обладатель Кубка России: 2013
 Финалист Суперкубка России: 2013 (осень)
 Финалист Кубка мира: 2013

Сборная России
 Чемпион мира: 2001 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2): 2003, 2005 
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2004
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России: 2002
 Серебряный призёр Международного турнира на призы Правительства России: 2000 (в составе сборной Татарстана)

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (8): 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
 Лучший защитник сезона: 2003, 2004
 Символическая сборная чемпионата мира (3): 2003, 2004, 2005
 Лучший защитник чемпионата мира: 2004
 Символическая сборная Международного турнира на призы Правительства России: 2002
 Символическая сборная Кубка мира: 1999, 2000

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 22 команд

   1.Саяны               = 17 мячей 10-12.Динамо-Казань  =  9
   2.Кузбасс             = 16       13-14.Байкал-Энергия =  8
   3.СКА-Свердловск      = 15       13-14.Зоркий         =  8
   4.Юность Ом.          = 14       15.Металлург Б.      =  7
   5-6.Водник            = 13       16-17.Динамо М       =  4
   5-6.Уральский трубник = 13       16-17.Волга          =  4
   7-8.СКА-Нефтяник      = 11       18.СКА-Забайкалец    =  3
   7-8.Старт             = 11       19.Енисей            =  2
   9.Маяк                = 10       20-22.Заря Н.        =  1
  10-12.Сибсельмаш       =  9       20-22.Север          =  1
  10-12.Родина           =  9       20-22.Локомотив Ор.  =  1

В чемпионатах России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал  в 130 играх 
по 2 мяча забивал  в  25 играх  
по 3 мяча забивал  в  2 играх  
Свои 186 мячей забросил в 157 играх, в 466 играх мячей не забивал.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте КХМ «Енисей»
 Профиль на сайте КХМ «Ак Барс — Динамо»
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Зоркий»
Тренеры по хоккею с мячом России
Тренеры КХМ «Енисей»